Манифест хакера () — текст, написанный 8 января 1986 года хакером Лойдом Блэнкеншипом (Loyd Blankenship), более известным как Наставник (), после его ареста агентами ФБР. Немного позже этот текст (вскоре ставший программным документом для хакеров всего мира) был включён в седьмой номер электронного журнала Phrack. Автор ярко и красноречиво обозначает основные ценности культуры хакера, а именно: безразличие к цвету кожи, национальности и религии; превосходство знаний и нестандартного образа мыслей; безграничная свобода информации, информации для исследования, изучение из любопытства.

В культуре 
В 1995 году отрывок из Манифеста был зачитан в фильме «Хакеры»; этот отрывок был взят из поздней, не совсем верной редакции из журнала 2600. Также манифест воспроизведён внутри коробки компакт-диска компьютерной игры Uplink. В игре Culpa Innata данный документ присылают по почте главной героине в случае, если она откажет дать гражданство одной из иммигранток — бывшей хакерше.

См. также 
 Конвенция самодисциплинирования хакеров
 Манифест киберпанка
 Хакерская этика

Примечания

Ссылки 
 Манифест хакера в формате .mp3 в исполнении автора

Хакеры
Манифесты
Тексты, связанные с историей Интернета